Anthriscus glabra är en flockblommig växtart som beskrevs av Michele Lojacono-Pojero. Anthriscus glabra ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
glabra